Каргашино́ — название населённых пунктов в России:

 Каргашино — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Каргашино — село в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Каргашино — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Каргашино — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Каргашино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Каргашино — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Каргашино — село в Сасовском районе Рязанской области.

См. также 
 Каргашиново
 Коргашино